Джова́нни Пеллье́ло (; 11 января 1970 года, Верчелли) — итальянский стрелок, выступающий в дисциплине трап. Участник семи подряд Олимпийских игр, обладатель четырёх олимпийских медалей, многократный чемпион мира и Европы, призёр Европейских игр. Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2008).

Карьера 
Джованни Пелльело начал выступать на международном уровне в 1990 году. В том же году стал чемпионом Европы среди молодёжи в трапе.

В 1992 году впервые попал на Олимпийские игры, где выступал в дисциплине смешанный трап, но занял в квалификации 10-е место и не смог пробиться в финал.

1 апреля 1994 года в Никосии Пелльело стал первым спортсменом, показавшим стопроцентный результат в квалификационном раунде (125 из 125) и установил мировой рекорд. Через год на том же стрельбище впервые стал чемпионом мира, выбив 148 очков из 150 возможных.

На Олимпиаде в Атланте выступил не особо успешно. В квалификации он промахнулся пять раз и с результатом 120 очков занял 13-е место не пробившись в финальный раунд.

В 1997 году стал чемпионом мира и Европы, в 1998 года на мировом первенстве в Барселоне завоевал очередное золото.

На Олимпиаде в Сиднее итальянец был одним из фаворитов соревнований. В квалификации он занял третье место с результатом 116 и с отставанием от лидера Майкла Даймонда в 6 баллов. В финале  итальянец смог лишь защитить своё третье место и стал бронзовым призёром.

В 2004 году Пелльело вновь был одним из фаворитов, но вновь не смог выиграть. В квалификации он уступил два выстрела Алексею Алипову (122 против 124). В финале россиянин поразил все мишени и не дал итальянцу приблизиться к себе. Пелльело промахнулся лишь однажды и стал серебряным призёром.

На пекинских Играх Пелльело в квалификации уступил один выстрел Алипову и чеху Костелецкому (120-121). В финальном раунде итальянец сделал всё возможное для победы, показал стопроцентный результат, но аналогичный результат показал и Костелецкий, который сохранил преимущество в один точный выстрел над Пелльело.

На Олимпиаде в Лондоне опытный итальянец выступил неудачно. Квалификационный результат 121 не позволил ему пройти в финал и принёс ему только лишь восьмое место.

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» — 3 октября 2000
  Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» — 27 сентября 2004
  Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» — 1 сентября 2008

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте ISSF

Стрелки Италии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе